Ausztria
Schönborn, település Ausztriában

 Németország
Schönborn, település Brandenburg tartományban
Schönborn, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Rhein-Hunsrück járásban
Schönborn, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Schönborn, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Rhein-Lahn járásban

 Schönborn család, német–osztrák nemesi család